

Збероая () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Горбан.

Збероая () — село у Ніспоренському районі.